Termitomorpha — род термитофильных коротконадкрылых жуков из подсемейства Aleocharinae. Южная Америка. 8 видов.

Описание 
Мелкие термитофильные коротконадкрылые жуки (4—5 мм) с раздутым физогастрическим брюшком, напоминающим по форме рабочих термитов. Специализированные облигатные симбионты определённых видов термитов подсемейства Nasutitermitinae.

Классификация 
Известно 8 видов. Род был впервые описан в 1894 году энтомологом Эрихом Васманном (1859—1931) для вида  (типовой вид по монотипии).
Род входит в состав подтрибы Termitogastrina из трибы Corotocini.

 
  (=Termitosomus costaricensis Seevers, 1946)
  (=Termitogaster fissipennis Casey, 1890, Termitogaster simopelta Mann, 1923)
 
  (=Termitosomus hauchii Seevers, 1946)
  (=Termitosomus manni Seevers, 1946)
  (=Termitogaster simulans Mann, 1923, Thaxteria insularis Fenyes, 1921)

См. также 
 Termitotrox cupido
 Coatonachthodes ovambolandicus

Примечания

Литература

Ссылки 
 Termitomorpha Wasmann, 1894. gbif.org

Алеохарины
Насекомые Южной Америки
Эндемики Южной Америки
Термитофилы
Роды жесткокрылых